Il doppio del torneo di tennis KGHM Dialog Polish Indoors 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori James Cerretani e Lukáš Rosol che hanno battuto in finale Werner Eschauer e Jürgen Melzer 68-7, 6-3, [10-7].

Teste di serie 

 Jordan Kerr /  David Škoch (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Jaroslav Levinský (quarti di finale)

 Łukasz Kubot /  Lovro Zovko (quarti di finale)
 Igor' Kunicyn /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

KGHM Dialog Polish Indoors 2008